Соревнования по теннису среди женщин в парном разряде на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 14 августа на кортах Олимпийского теннисного центра. Игры прошли на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США. В соревнованиях приняли участие 64 спортсменки (32 пары) из 22 стран. 

Олимпийские чемпионки 2012 года в данном разряде сёстры Серена и Винус Уильямс выбыли уже в первом раунде турнира. Екатерина Макарова и Елена Веснина, не проигравшие по ходу турнира ни одного сета, принесли России первую в истории победу в любом парном разряде на Олимпийских играх (ранее российские теннисисты побеждали только в одиночных разрядах).

Призёры

Посев 

<ol start="1">
 Серена Уильямс / Винус Уильямс (первый раунд)
 Каролин Гарсия / Кристина Младенович (первый раунд)
 Чжань Хаоцин / Чжань Юнжань (четвертьфинал)
 Гарбинье Мугуруса / Карла Суарес Наварро (четвертьфинал)

<ol start="5">
 Тимея Бачински / Мартина Хингис (финал, серебряная медаль)
 Андреа Главачкова / Луция Градецкая (поражение в матче за третье место)
 Екатерина Макарова / Елена Веснина (победа, золотая медаль)
 Сара Эррани / Роберта Винчи (четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Теннис на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года